Liczba ludności
 Ludność Polski
 Ludność świata
 Ludność służebna

Zobacz też 
 populacja